Fundeni (Călărași) ;
 Fundeni (Galați) ;
 Lac Fundeni ;